Беспорядки в Таиланде начались после недельной акции тайской оппозиции 13 апреля 2009 года в центре Бангкока.

Акции оппозиции начались в нескольких городах Таиланда в начале апреля. 11 апреля в курортном городе Паттайя должен был пройти саммит АСЕАН, однако массовые акции протеста таиландской оппозиции сорвали саммит. Они захватили гостиницу, в которой должна была проходить встреча 

11 апреля премьер-министр Таиланда Апхисит Ветчачива ввёл в нескольких городах режим чрезвычайного положения. В Бангкоке оппозиционеры заняли к тому времени большую часть центра города.

12 апреля Ветчачив, покидая здание Правительства Таиланда, едва спасся от демонстрантов. Он был ранен в руку. Бывший премьер Таиланда Таксин Чиннават призвал к революции в стране.

13 апреля армия начала предпринимать активные действия против манифестантов. Солдаты начали стрелять в воздух, в ответ противники властей угрожали  взорвать с помощью бензина цистерны с газом. В Бангкоке произошла стрельба, 77 человек ранены в результате начавшихся беспорядков.

Примечания 

Таиланд
2009 год в Таиланде